Эта статья — о голливудском фильме. Об одноимённом эпизоде телесериала «Доктор Кто» см. статью Сбежавшая невеста (Доктор Кто)

«Сбежавшая невеста» () — американская романтическая комедия 1999 года, примечательная воссоединением творческого союза актёров Джулии Робертс и Ричарда Гира, режиссёра Гарри Маршалла, а также многих других актёров и членов съёмочной группы фильма «Красотка».

Фильм был очень успешен в прокате, собрав 309,5 млн долларов при бюджете 70 млн.

Сюжет 
Мегги Карпентер — очаровательная молодая девушка, у которой было несколько неудач в отношениях с мужчинами. Мегги до смерти боится замужества, и каждый раз, как дело доходит до свадьбы, она сбегает прямо от алтаря. Таким образом, за плечами у Мегги три неудавшиеся свадьбы. Местные журналисты назвали её Сбежавшей невестой.

Тем временем в Нью-Йорке журналист Айк Грэм решает написать статью о Мегги, услышав про неё от пьяного в одном из баров. К сожалению, он не проверил факты и, упоминая неудачные замужества Мегги, назвал цифру семь, назвав её «мужеедкой и ненасытной богиней». В журнал пришло опровержение — она, Мэгги Карпентер (Робертс), сбегала с собственных свадеб только три раза. Журналиста, обвиненного в клевете, уволили за искажение фактов.
Айка увольняет его бывшая жена, и её новый муж — лучший друг Айка — предлагает Айку отправиться в городок Хэйл, в штате Мэрилэнд, и написать разоблачительную статью о Мегги, готовящейся выйти замуж за тренера школьной футбольной команды Боба.

Первая негативно-скептическая реакция местных жителей на приезд Айка быстро сменяется на милость — все буквально очарованы пройдохой-нью-йоркцем, особенно подруги Мегги. Между тем сам Айк понимает, что Мегги — вовсе не кровожадная ведьма, какой он себе её представлял, а непростая девушка со сложной жизнью. Мегги пытается отрицать, что у неё возникла взаимная симпатия к Айку. Однако всё идёт наперекосяк, когда Мегги целует Айка прямо во время свадебной репетиции. Всего несколько минут, и Айк с Мегги принимают решение пожениться, и вот уже весь город готовится встречать нью-йоркских друзей новоиспечённого жениха.

День свадьбы приближается, и Айк теряется в сомнениях — поступит ли с ним Мегги так же, как и с другими своими возлюбленными? Именно так и происходит — Мегги вновь сбегает, оставив Айка с разбитым сердцем.

Через некоторое время после возвращения в Нью-Йорк Айк находит в своей квартире Мегги, приехавшую, чтобы извиниться перед ним и сделать предложение — она поняла, что каждый раз сбегала, потому что не была уверена в правильности своего решения, но теперь она точно знает, что любит только Айка. Вскоре возлюбленные сыграли скромную свадьбу на прекрасном лугу, куда вскоре пришли все их друзья, чтобы поздравить новобрачных в этот счастливый день!

В ролях 

 Джулия Робертс — Мэгги Карпентер, «сбежавшая невеста»
 Ричард Гир — Айк Грэм, журналист
 Джоан Кьюсак — Пэгги Флеминг, нефигуристка
 Рита Уилсон — Эли Грэм, бывшая Айка
 Гектор Элизондо — Фишер, муж бывшей Айка
 Пол Дули — Уолтер Карпентер, отец невесты
 Кристофер Мелони — Боб Келли, тренер
 Донал Лог — Брайан Норрис, святой отец
 Рег Роджерс — Джордж Свиллинг, ботаник
 Юл Васкес — Гилл Чавес, рокер
 Джин Шетлер — Бабуля
 Сила Уорд — Красотка в баре

Критика 
Кеннет Тюран из Los Angeles Times писал: «Сценарий настолько запутан и надуман, что поднимает вопросы только для того, чтобы игнорировать их или отбрасывать». Пол Клинтон из CNN написал: «Это мило, обаятельно, остроумно и смешно. Отличный фильм для просмотра на свидании». Роджер Эберт из Chicago Sun-Times дал фильму 2 звезды из 4, заявив: «После того, как Гир и Робертс играли гораздо более умных людей (даже в романтических комедиях), больно видеть, какие они здесь».

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Гарри Маршалл
 Сценарий: Сара Пэрриот и Джозан МакГиббон
 Оператор: Стюарт Драйбёрг
 Монтаж: Брюс Грин
 Композитор: Джеймс Ньютон Хауард

Саундтрек 
Лейбл Columbia выпустил альбом 2 августа 1999 года.

 I Still Haven’t Found What I’m Looking For в исполнении U2.
 Ready To Run в исполнении Dixie Chicks.
 I Love You в исполнении Martina McBride. (Посмотреть официальный клип к фильму на сайте YouTube)
 Maneater в исполнении Hall & Oates.
 From My Head To My Heart в исполнении Evan & Jaron.
 Blue Eyes Blue в исполнении Eric Clapton.
 And That’s What Hurts в исполнении Hall & Oates.
 Never Saw Blue Like That в исполнении Shawn Colvin.
 You Can’t Hurry Love в исполнении Dixie Chicks.
 You Sang To Me в исполнении Marc Anthony.
 You’re The Only One For Me в исполнении Allure.
 Before I Fall In Love в исполнении Coco Lee.
 Once In A Lifetime в исполнении Kenny Loggins & Human Nature.
 Where Were You (On Our Wedding Day)? в исполнении Billy Joel.
 It Never Entered My Mind в исполнении Miles Davis.

Также в фильме звучали:

 Let’s Make A Deal в исполнении Willie Colón.
 Sugar Magnolia в исполнении Jugglins Suns.
 Ripple в исполнении The Grateful Dead.
 Ripple в исполнении Yul Vazquez.
 The Andy Griffith Show Theme в исполнении Earle Hagen and Herbert W. Spencer.
 Minstrel Montage в исполнении Joseph Williams Andrews & William Todd Crosby.
 Polynesian Drums 1 & 2 в исполнении Alain Leroux.
 My Little Grass Shack в исполнении Joseph Williams Andrews, William Todd Crosby, Eugene Walker Jackson Jr. & Robert Lee Jones.
 You Pita в исполнении Alain Leroux.
 Aura Lee в исполнении Joseph Williams Andrews, William Todd Crosby, Eugene Walker Jackson Jr. & Robert Lee Jones.
 Jungle in My Heart в исполнении Jugglins Suns.
 It Will Take A Long Long Time в исполнении Roxette.
 Wipe Out в исполнении B. Badand, Kenneth Karman & Bill Bernstein.
 Good Night, Ladies в исполнении Joseph Williams Andrews, William Todd Crosby, Eugene Walker Jackson Jr. and Robert Lee Jones.

Использована классическая музыка:

 Jesu, Joy of Man’s Desiring. Композитор — Johann Sebastian Bach
 Bridal Chorus from Lohengrin. Композитор — Richard Wagner
 Wedding March from A Midsummers Nights Dream. Композитор — Felix Mendelssohn-Bartholdy
 Air On The G String. Композитор — Johann Sebastian Bach
 Menuet. Композитор — Katie Kirkpatrick
 Ave Maria.
 Canon & Guigue For Three Violins & Keyboard. Композитор — Johann Pachelbel
 March from The Marriage of Figaro. Композитор — Wolfgang Amadeus Mozart
 Overture from The Marriage of Figaro. Композитор — Wolfgang Amadeus Mozart
 Hallelujah Chorus. Композитор — Georg Friedrich Händel

Примечания

Ссылки 

 Роджер Эберт. Рецензия на фильм
 Джанет Маслин. Рецензия на фильм // New York Times

Фильмы США 1999 года
Кинокомедии 1999 года
Кинокомедии США
Романтические комедийные фильмы 1990-х годов
Романтические кинокомедии США
Фильмы Touchstone Pictures
Фильмы Lakeshore Entertainment
Фильмы Interscope Communications